Normanby, einheimischer Name Duau, ist eine vulkanische, etwa 850 km² große, L-förmige Insel im Pazifischen Ozean. Sie ist die südlichste der D’Entrecasteaux-Inseln, die zur Milne Bay Province in Papua-Neuguinea gehören. 

Die Insel liegt 16 Kilometer nordöstlich des East Cape auf Neuguinea, von dem sie durch die Goschen-Straße getrennt ist, sowie wenige Kilometer südlich der Fergusson-Insel, von der sie durch die Dawson-Straße getrennt ist. Im Südosten erhebt sich die Landmasse auf eine maximale Höhe von 1158 m über dem Meer. Die Beschaffenheit der Oberfläche ist im Südosten von bergigem Terrain, an den Küsten durch flache Strände und Sumpfland geprägt. Hauptstadt der Insel ist Esa'ala im Norden. 

1873 wurde die Insel durch den britischen Kapitän John Moresby bereist, der sie nach dem damaligen Gouverneur von Queensland, George Phipps, 2. Marquess of Normanby, benannte. Früher wurde auf Normanby Gold abgebaut, heutzutage werden dort hauptsächlich Kopra und Bauholz gewonnen.

Dörfer 

Folgende 38 Dörfer und drei separate Einrichtungen befinden sich auf der Normanby-Insel, ausnahmslos in Küstennähe:: 

Die 11 Siedlungen im Westen der Insel gehören zur Dobu Rural LLG (Local Level Government) Area, zu der auch der Ostteil der benachbarten Fergusson-Insel gehört. Der Ostteil der Normanby-Insel mit den übrigen 30 Siedlungen bildet die Duau Rural LLG (Local Level Government) Area.

Einzelnachweise 

Insel (Australien und Ozeanien)
Insel (Papua-Neuguinea)
Insel der D'Entrecasteaux-Inseln
Insel (Salomonensee)
Insel (Melanesien)